Menlo – città statunitense nella Georgia
Menlo – città statunitense nell'Iowa
Menlo – città statunitense nel Kansas